Siły opozycji (Libia)
 Siły opozycji (Syria)

Zobacz też